Livry-Villepinte 93 est un ancien club français de handball basé à Livry-Gargan et Villepinte en Seine-Saint-Denis. Il s'agit d'une entente créée en 2006 entre deux clubs, le Livry-Gargan handball et le Real Villepinte Vert Galant.

Cette entente prend fin au , les deux clubs n'ayant pas trouvé d'accord pour une fusion complète. Les clubs du Handball Club de Livry-Gargan et du Villepinte Handball Club lui ont succédé.

Historique

Livry-Gargan handball 

À l'été 2006, le Livry-Gargan handball est relégué en Nationale 1 ().

Real Villepinte Vert Galant 

Promu en Division 2 en 1999, le Real Villepinte Vert Galant évolue quatre saisons dans ce championnat avant d'être rétrogradé à l'issue de la saison 2003-2004.

À l'été 2006, le Real Villepinte Vert Galant est promu en Division 2.

Entente 
Les structures et installations de Villepinte n'étant plus adaptées pour évoluer en D2, l'union avec le voisin Livry, ancien locataire de l'élite, s'impose. Ainsi, pour la saison 2006-2007, les deux clubs ont mis en commun leurs deux équipes fanions : l'équipe première de Livry-Villepinte 93 jouait en Division 2 tandis que la réserve jouait en Nationale 2 ().

L'entente termine toutefois bonne dernière de Division 2 et est reléguée en Nationale 1 () où elle passe deux saisons avant que l'entente ne prenne fin au .

Livry
Club de handball disparu en France
Club sportif dans la Seine-Saint-Denis
Sport à Livry-Gargan
Club sportif fondé en 2006
Club sportif disparu en 2009